Gwalior, estat (principat) de l'Índia
 Residència de Gwalior, residència britànica
 Divisió de Gwalior, entitat administrativa de Madhya Pradesh
 Districte de Gwalior, divisió administrativa de Madhya Pradesh
 Gwalior (ciutat)
 Fortalesa de Gwalior
 Temple jainista de Gwalior
 Escultures a la roca de Gwalior
 Museu arqueològic de la fortalesa de Gwalior
 Cementiri de la fortalesa de Gwalior
 Gwalior Gird, districte o zila de l'estat de Gwalior, amb centre a Gwalior (ciutat) i Lashkar